Боберський — українське прізвище. Польський відповідник Boberski (Боберскі).

 Боберський Іван Миколайович — український педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик української національної фізичної культури, організатор сокільсько-січового руху, автор підручників і назви організації «Пласт». Голова товариства «Сокіл-Батько» (1908—1914), член Бойової управи і четар УСС.
 Боберський Олег Володимирович — заступник голови Тернопільської облради.
 Алоїзій Боберський — учасник революції в Угорщині у 1848—1849 роках.
 Владислав Боберський (1846—1891) — педагог, ботанік, директор Тернопільської чоловічої вчительської семінарії.

Примітки 

Українські прізвища